Onderdistrict in Indonesië
 Pakel (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Pakel (Andong), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Pakel (Gucialit), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java
 Pakel (Ngantru), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Pakel (Pakel), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Pakel (Pule), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Pakel (Sukapura), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Pakel (Watulimo), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java